Жамьянги́йн Бунта́р (; 1928 — 1997) — монгольский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
В 1963 году окончил ВГИК. Директор и художественный руководитель киностудии «Монголкино». Дебютировал в режиссуре в 1968 году («Исход»). Работал и в документальном кино.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Исход / Төгсгөл (с Анатолием Бобровским, СССР—Монголия)
  — Капля в море / 
  — Год затмения Солнца / 
  — Легенда об оазисе / (с Г. Жигжидсурэном)
  — За перевалом перевал / 
  — Вождь Белое Перо / Der Scout (с Конрадом Петцольдом, ГДР—Монголия)

Сценарист 
  — Халат не по размеру /

Признание 
 1975 — Специальная премия IX Московского международного кинофестиваля («Год затмения Солнца»)
 1975 — номинация на Золотой приз IX Московского международного кинофестиваля («Год затмения Солнца»)
 1976 — приз международного кинофестиваля в Карловых-Варах («Легенда об оазисе»)
 1990 — Заслуженный деятель искусств МНР

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 61

Ссылки 
 
 Жамьянгийн Бунтар на сайте КиноПоиск

Выпускники ВГИКа
Заслуженные деятели искусств Монголии